Porto Rico pode remeter aos seguintes artigos da Wikipédia:

 Porto Rico - território dependente associado aos Estados Unidos. 
 Porto Rico - município do estado do Paraná, Brasil.
Ou ainda:
Puerto Rico (Caquetá) -  um município colombiano localizado no departamento de Caquetá.
Puerto Rico (Meta) - um município colombiano localizado no departamento de Meta.
Puerto Rico (Misiones) - um município argentino localizado no departamento Libertador General San Martín, província de Misiones.
Puerto Rico (jogo de tabuleiro) - um jogo de tabuleiro.
Puerto Rico Islanders Football Club - um clube de futebol profissional de Porto Rico.

Desambiguação
Desambiguações de topônimos